le Grand Palais à Bangkok ;
 le Grand Palais à Constantinople, résidence des empereurs byzantins ;
 le Grand Palais à Hanoï ;
 le Grand Palais à Lille ;
 le grand palais du Kremlin à Moscou ;
 le Grand Palais à Paris, situé en bordure de l’avenue des Champs-Élysées.